Orale – relativo alla bocca
Orale – relativo all'oralità
Orale – singolo del rapper Gilli del 2015

Altri progetti